Eliasson kan som auktorsförkortning betyda:

 Ulf Magnus Eliasson
 Uno H. Eliasson

Robotskapade auktorsförkortningar